Torre d'avorio – luogo metaforico nel quale ci si isola per perseguire i propri interessi e ideali
Torre d'avorio (Turris eburnea) – titolo attribuito a Maria dalle Litanie lauretane
Torre d'Avorio – luogo immaginario del romanzo La storia infinita, dimora dell'Infanta Imperatrice
La torre d'avorio – opera teatrale di Ronald Harwood del 1995

Pagine correlate
Ivory Tower